Вроньский (, , ) — фамилия. Известные носители:
 Вроньский, Анджей
 Вроньский, Тадеуш
 Вроньский, Юзеф